JSP kan syfta på:

 JSP – en Java-teknologi som används för att dynamiskt skapa svar från en webbserver, se Java Server Pages
 JSP – en metod för att strukturera datorprogram, se Jackson Structured Programming

Akronymer